Guido Visconti di Modrone – militare
 Guido Visconti di Modrone – senatore
 Guido Carlo Visconti di Modrone – imprenditore italiano